BEB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Balivanich, Benbecula, Regno Unito
 beb – codice ISO 639-3 della lingua bebele